Филиал — посёлок в Майминском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Бирюлинское сельское поселение.

География 
Посёлок расположен в долине реки Маймы, к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района